

Carriera

Club
Ziko è cresciuto nelle giovanili del Platanias. Ha esordito in Souper Ligka Ellada in data 30 aprile 2017, subentrando a Dídac Devesa nella partita persa per 4-1 in casa dell'Atromītos.

Nel 2018, è passato agli albanesi dello Skënderbeu, che nel mese di gennaio 2019 lo hanno ceduto all'Apollōn Larissa. È tornato a calcare i campi da calcio greci il successivo 3 marzo, sostituendo Dimitrios Souliotis nella vittoria per 0-2 in casa dello Sparta, sfida valida per la 19ª giornata della Football League 2018-2019.

Ad agosto 2019, Ziko è approdato ai norvegesi del Gjelleråsen, militanti in 3. divisjon. Il 4 agosto ha disputato quindi la prima partita con la nuova maglia, subentrando dalla panchina e segnando una rete nella sconfitta per 4-2 contro il Bodø/Glimt 2. Durante la sua esperienza al Gjelleråsen ha totalizzato 11 presenze e una rete.

Il 30 luglio 2020, il Bærum ha ufficializzato l'ingaggio di Ziko. Il giocatore aveva già esordito con la nuova maglia il 25 luglio, quando aveva sostituito Aaron Kiil Olsen nella partita persa per 2-1 in casa dell'Asker. Il 17 agosto ha siglato il primo gol, nella vittoria per 4-2 sul Rosenborg 2.

A luglio 2021 ha fatto ritorno in Albania, per giocare nel Laçi. Il 15 luglio 2021 ha esordito nelle competizioni UEFA per club: è sceso in campo in sostituzione di Regi Lushkja nella vittoria per 3-0 sul Podgorica, sfida valida per i turni preliminari dell'Europa Conference League. L'11 settembre successivo ha giocato anche la prima gara in Kategoria Superiore, sostituendo Renato Malota nella sconfitta interna per 3-5 contro il Vllaznia.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 28 luglio 2022.

Note

Collegamenti esterni